Trois saints irlandais portent le nom de Kilian :

Kilian d'Aubigny en Artois, , abbé en Artois, fête le 13 novembre.
Kilian d'Iniscaltra, , abbé à Holy Island, fête le 29 juillet.
Kilian de Wurtzbourg + 689, évêque évangélisateur de la Franconie, martyr avec ses deux compagnons, voir aussi Kilian, Colman et Totnan, fête des trois martyrs le 8 juillet.

Kilian
Kilian